Веретье-3 — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Переслегинская волость».

Расположена в центре района, в 13 км к северо-западу от райцентра Великие Луки и в 11 км к северо-востоку от волостного центра Переслегино. Южнее находятся деревни Веретье-2 и Веретье-1.

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 1 человек, на 2010 год — постоянных жителей нет.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района